Het Koninkrijk Kroatië is een benaming voor Kroatië in drie tijdsperiodes
 Koninkrijk Kroatië (middeleeuwen)
 Koninkrijk Kroatië (Habsburg)
 Koninkrijk Kroatië en Slavonië

Kroatië